Penusupan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Penusupan (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 109,61), Jawa Tengah, 
 Desa Penusupan (administrativ by i Indonesien, lat -7,24, long 109,80), Jawa Tengah, 
 Desa Penusupan (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 109,15), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar